Dybowo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Dybowo (Mikołajki), Ort im Powiat Mrągowski, bis 1938 Diebowen, 1938 bis 1945 Dommelhof, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Dybowo (Pasym), Ort im Powiat Szczycieński, bis 1945 Schützendorf, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Dybowo (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, bis 1938 Dybowen, 1938 bis 1945 Diebau, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Dybowo (Świętajno), Ort im Powiat Olecki, bis 1938 Diebowen, 1938 bis 1945 Diebauen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Pommern:
 Dybowo (Nowy Staw), Ort im Powiat Malborski, bis 1945 Diebau, Kreis Marienburg, West-/Ostpreußen

 Woiwodschaft Westpommern:
 Dybowo (Sławno), Ort im Powiat Sławieński, bis 1945 Dybow, Kreis Schlawe, Pommern